Europa steht für:

 Europa (Tochter des Agenor), Geliebte des Zeus in der griechischen Mythologie

Geographische und astronomische Objekte:
 Europa, kultureller Kontinent und geographischer Subkontinent der Erde
 Europäische Union, Staatenverbund in Europa
 Europa (Provinz), eine römische Provinz in Ostthrakien
 Europa, 32. Quartier in Rom, siehe Esposizione Universale di Roma
 Europa (Insel), afrikanische Insel im Kanal von Mosambik
 Europa (Mond), ein Mond des Planeten Jupiter
 (52) Europa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Europa-Kliffs, Kliffs auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Kultur:
 Europa (Nationalhymne), die Hymne der Republik Kosovo
 Europa (Novalis), eine Rede (1802) von Novalis
 Europa Verlag, Schweizer Buchverlag
 Europa (Zeitschrift), von Friedrich Schlegel 1803 herausgegebene Zeitschrift
 Europa. Chronik der gebildeten Welt, eine von August Lewald gegründete Zeitschrift (1835–1885)
 Europa (Label), deutscher Hörbuchverlag
 Europa (Film), ein Spielfilm (1991) von Lars von Trier

Sport:
 CE Europa, spanischer Fußballverein

Technik:
 Europa (Rakete), eine europäische Trägerrakete
 Europa Engineering, britischer Automobilhersteller
 Lotus Europa, ein von 1966 bis 1975 gebautes Sportwagenmodell von Lotus Cars
 Lotus Europa (2006), ein ab 2006 gebauter Sportwagen von Lotus Cars
 eine Marke der ehemaligen deutschen Uhrenfabrik Senden

Schiffe:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Europa

Siehe auch:
 Europarede
 Europe
 Evropa